Lugojan, Lugojanu:
 Trifon Lugojan

Lugojanu 
 Mihai Lugojanu (* 1931, un deputat român

Vezi și 
 Lugosi

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Lugoj